Bucklin kan syfta på:

 Bucklin, Kansas
 Bucklin, Missouri